Bannay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bannay (Cher) im Département Cher
Bannay (Marne) im Département Marne
Bannay (Moselle) im Département Moselle